Göbelsbach ist ein geographischer Name:

 Göbelsbach, Pfarrdorf der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Göbelsbach (Felsalb), linker Zufluss der Felsalb oder Felsalbe an der Ortsgemeindegrenze von Bottenbach zu Nünschweiler, beide im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz